Гобле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гобле, Мервей (род. 1994) — бельгийский футболист, вратарь клуба «Васланд-Беверен».
 Гобле, Рене (1828—1905) — французский учёный, политик и государственный деятель.
 Гобле, Теодор Николя (1811—1876) — французский химик, впервые получивший лецитин.

См. также 
 Гобле д’Альвьелла